Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare dei turni eliminatori dell'edizione 2017-2018 della Coppa di Croazia di calcio.

Turno preliminare

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Note

Voci correlate 
Coppa Croazia 2017-18
1. HNL 2017-18
2. HNL 2017-18
3. HNL 2017-18

Collegamenti esterni
 
 
  Tabellone con i referti su hrnogomet.com
 

Edizioni della Coppa di Croazia